El nombre Eduardo Sánchez puede referirse a distintas personas:

 Eduardo Sánchez Solá (1869-1949), pintor español.
 Eduardo Sánchez
 Eduardo Sánchez Eznarriaga (1870-1924), arquitecto español.
 Eduardo Sánchez de Fuentes (1874-1944), compositor y escritor cubano.
 Eduardo Sánchez Torel (aprox. 1929-), actor hispano argentino de cine, teatro y televisión.
 Eduardo Sánchez Junco (1943-2010), periodista español, director de la revista ¡Hola!
 Eduardo Sánchez (1968-), cineasta y guionista español (Blair Witch Project).
 Jorge Eduardo Sánchez Pérez (1972-), periodista deportivo mexicano.
 Wellington Eduardo Sánchez (1974-), futbolista ecuatoriano.
 Eduardo Sánchez (1978-, alias Nerviozzo), maestro de ceremonias y productor musical español.
 Eduardo Arturo Sánchez (1982-), luchador estadounidense de artes marciales mixtas.
 Eduardo Sánchez (1989-), beisbolista venezolano.
 Eduardo Sánchez, entrenador argentino de fútbol, actual director técnico de la Selección femenina de fútbol sub-17 de Argentina

Notas